Glawiniza ist der Name mehrerer Orte in Bulgarien:

in der Oblast Pasardschik, siehe Glawiniza (Pasardschik)
in der Oblast Silistra, siehe Glawiniza (Silistra)